Рихард Крајичек је освојио турнир. У финалу је победио Себастијан Грожан резултатом 4-6, 6-1, 6-2, 7-5.

Носиоци 

  Карлос Моја (четврто коло)
  Пит Сампрас (четвртфинале)
  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Алекс Коређа (четврто коло)
  Патрик Рафтер (треће коло)
  Тим Хенман (треће коло)
  'Рихард Крајичек (победник)
  Марсело Риос (четврто коло)
  Андре Агаси (друго коло)
  Марк Филипусис (треће коло)
  Карол Кучера (четврто коло)
  Грег Руседски (четврто коло)
  Горан Иванишевић (друго коло)
  Томас Енквист (полуфинале)
  Алберт Коста (четврто коло)
  Густаво Киртен (друго коло)
|
<ol start=17>
  Томас Јохансон ''(друго коло) 
  Томи Хас ''(друго коло) 
  Феликс Мантиља ''(треће коло) 
  Франсиско Клавет ''(полуфинале) 
  Вејн Фереира ''(друго коло) 
  Марк Росе ''(друго коло) 
  Марат Сафин ''(четврто коло) 
  Алберто Берасатеги ''(друго коло) 
  Бајрон Блек ''(треће коло) 
  Јан Симеринк ''(треће коло) 
  Никола Кифер ''(четвртфинале) 
  Жером Голмар ''(четвртфинале) 
  Фабрис Санторо ''(треће коло) 
  Бохдан Улихрах ''(друго коло) 
  Јонас Бјеркман ''(треће коло) 
  Џејсон Столтенберг ''(треће коло) 
</ol>
|}

Жреб

Финала 
{{Тенис-8 играча и 3 сета финале 5 сетова
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
| RD1-seed1= 
| RD1-team1={{nowrap| Себастијан Грожан}}
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Доминик Хрбати
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=1
| RD1-seed3=20
| RD1-team3= Франсиско Клавет
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=27
| RD1-team4= Никола Кифер
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=28
| RD1-team5= Жером Голмар
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=5
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=14
| RD1-team6= Томас Енквист
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Рихард Крајичек
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2='''78
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Пит Сампрас
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=66
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1= 
| RD2-team1=

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1999.